Bennani ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelhaï Bennani (1950–2015), französischer Jazzpianist
 Mehdi Bennani (* 1983), marokkanischer Automobilrennfahrer